Сан Матијас има више значења:

 Сан Матијас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Матијас (Лорето, Јужна Доња Калифорнија), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Матијас (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Матијас, Сал си Пуедес (Нададорес), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Матијас (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Матијас (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Матијас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Матијас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Матијас (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Матијас (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Матијас (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Матијас (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Матијас (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Матијас (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Матијас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Матијас (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Матијас (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Матијас, Лос Мангос (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Матијас (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Матијас (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Матијас (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Матијас (Лорето, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику